|-
| 101301 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101302 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101303 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101304 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101305 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101306 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101307 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101308 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101309 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101310 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101311 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101312 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101313 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101314 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101315 - || || 18 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101316 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101317 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101318 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101319 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101320 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101321 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101322 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101323 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101324 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101325 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101326 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101327 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101328 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101329 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101330 - || || 18 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101331 - || || 18 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101332 - || || 19 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101333 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101334 - || || 22 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101335 - || || 18 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101336 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101337 - || || 12 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101338 - || || 13 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101339 - || || 13 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101340 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101341 - || || 12 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101342 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101343 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101344 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101345 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101346 - || || 15 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101347 - || || 15 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101348 - || || 14 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101349 - || || 14 d'octubre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101350 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101351 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101352 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101353 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101354 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101355 - || || 15 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101356 - || || 15 d'octubre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101357 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101358 - || || 10 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101359 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101360 - || 1998 UH || 17 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101361 - || 1998 UJ || 17 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101362 - || 1998 UP || 17 d'octubre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101363 - || 1998 UQ || 16 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101364 - || 1998 US || 18 d'octubre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101365 - || 1998 UT || 16 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101366 - || 1998 UY || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101367 - || || 16 d'octubre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101368 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101369 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101370 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101371 - || || 22 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101372 - || || 22 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101373 - || || 17 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101374 - || || 16 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101375 - || || 16 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101376 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101377 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101378 - || || 18 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101379 - || || 23 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101380 - || || 18 d'octubre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101381 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101382 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101383 - || || 30 d'octubre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101384 - || || 17 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101385 - || || 17 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101386 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101387 - || || 29 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101388 - || || 29 d'octubre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101389 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101390 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101391 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101392 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101393 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101394 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101395 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101396 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101397 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101398 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101399 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101400 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
1